Эврит — греческое имя, принадлежит нескольким мифологическим персонажам.
 Эврит (устар.) — кислая горная порода фельзитовой структуры.